Por escudo de Nueva York se puede entender:
Escudo del Estado de Nueva York, el propio del Estado de Nueva York.
Escudo de la Ciudad de Nueva York, el de la ciudad de Nueva York.